Razor peut désigner :
 le Razor, une montagne des Alpes juliennes en Slovénie ;
 Razor un groupe de speed/thrash metal canadien ;
 Dodge Razor, un concept-car de Dodge (2002) ;
 Battlestar Galactica: Razor un téléfilm de la série Battlestar Galactica.
 Langage Razor de Microsoft